Solilokwium (łac. soliloquium) – rozmowa z sobą samym, także chwyt używany w dramacie
 Soliloquium – drugi studyjny album zespołu Normalsi